BSFL steht für:
 Baseball and Softball Federation of Luxembourg, Dachverband der luxemburgischen Baseball- und Softballvereine
 Black Soldier Fly Larvae, Larven der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens), Futterinsekten in der Nutztierhaltung
 Bahnhof Schönfließ (DS100-Code), deutscher Bahnhof 

Abkürzung